Землетрясение магнитудой 4,4 произошло 16 марта 2010 года в 11:04:00 (UTC) в 2 км к северо-востоку от  (штат Калифорния, США). Гипоцентр землетрясения располагался на глубине 18,7 километров.

Землетрясение ощущалось в населённых пунктах: , Алхамбра, Аркейдия, Белл, Беллфлауэр, Буэна-Парк, Ковина, Дауни, Эль-Монте, , Ирвайн, , Ла-Мирада, , Лос-Анджелес, , Монтебелло, Монтерей-Парк, Норуолк, Пасадина, Пико Ривера, , Сан-Гейбриел, , , . Землетрясение ощущалось на территории от Ланкастера до Сан-Диего и от Вентуры до Палм-Спрингс, в том числе в Индепенденс, , Туэнтинайн-Палмс.

Тектонические условия региона 
Это землетрясение произошло в поясе складок и надвигов, расположенном на восточной окраине . По предварительным оценкам, глубина очага составила около 19 км, что глубже, чем большинство землетрясений в регионе. Землетрясение произошло в 7 км к югу от гипоцентра , случившегося 1 октября 1987 года.

Как землетрясение 16 марта 2010 года, так и землетрясение 1987 года произошли в надвиговом разломе. Тем не менее, удар нодальных плоскостей в 1987 году произошёл в направлении с востока на запад, а при землетрясении 16 марта 2010 года удар был повёрнут по часовой стрелке на 30 градусов, что указывает на то, что активировался другой надвиг. Это землетрясение могло быть связано с надвигом в Пуэнте-Хиллз.

Поверхностное разрушение не наблюдалось и не ожидалось для землетрясения такого масштаба.

Последствия 
В результате землетрясения сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Примечания 

Пико Ривера
Март 2010 года
Землетрясения в Калифорнии
2010 год в Калифорнии